Burnham Park peut faire référence à:
 Burnham Park, parc urbain de la ville de Baguio, aux Philippines.
 Burnham Park, parc public de la ville de Chicago, dans l'Illinois.